Beneath Western Skies – film del 1912 diretto da Al Christie
 Beneath Western Skies – film del 1944 diretto da Spencer Gordon Bennet